Termín Hlavy může označovat:

 více hlav
 Hlavy (film) – krátkometrážní film Petra Síse z roku 1980
 Hlavy (Švihovská vrchovina) (488 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, severovýchodně od Nebílov v okrese Plzeň-jih